— японский хоккеист, вратарь клуба «Никко Айс Бакс», выступающего в Азиатской лиге. Серебряный призёр зимних Азиатских игр 2011 года и бронзовый призёр зимних Азиатских игр 2017 года. Трижды признавался лучшим вратарём Азиатской лиги.

В составе национальной сборной Японии участник чемпионатов мира 2001, 2002, 2004, 2010 (дивизион I), 2013 (дивизион I), 2014 (дивизион I), 2015 (дивизион I), 2016 (дивизион I), 2017 (дивизион I) и 2018 (дивизион I), зимних Азиатских игр 2011 и 2017. В составе молодёжной сборной Японии участник чемпионатов мира 2001 (дивизион II) и 2002 (дивизион II). В составе юниорской сборной Японии участник чемпионата мира 2000 (группа B). Фукуфудзи стал первым японским хоккеистом, сыгравшим в Национальной Хоккейной Лиге (провёл 4 матча).

Хоккеисты Японии
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Сэйбу Принс Рэббитс»
Игроки «Цинциннати Сайклонс»
Игроки «Бейкерсфилд Кондорс»
Игроки ХК «Тилбург Трепперс»
Игроки «Рединг Ройалз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Манчестер Монаркс»
Игроки ХК «Эсбьерг»
Игроки ХК «Никко Айс Бакс»
Игроки сборной Японии по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»